

Cinema 
 Vision (Vision – Aus dem Leben der Hildegard von Bingen) – film del 2009 diretto da Margarethe von Trotta

Fumetto 
 Visione (Vision) – personaggio Marvel Comics
 Visione (Vision) – personaggio Timely Comics

Musica 
 Vision – gruppo musicale hardcore punk statunitense
 Vision – album di Peter Hammill del 1978
 Vision – EP dei No Fun at All del 1993
 Vision – album di Frank Duval del 1994
 Vision – album di Dina Fanai del 2005

Altro 
 Vision Racing – scuderia automobilistica
 Vision – nella gestione aziendale, termine usato per indicare la proiezione di uno scenario futuro che rispecchia gli ideali, i valori e le aspirazioni di chi fissa gli obiettivi e incentiva all'azione

Pagine correlate 
 Visione
 Visioni
 Visions